Lycurgus (piłka siatkowa kobiet)
 Lycurgus (piłka siatkowa mężczyzn)